Chéron ou Cheron (du latin Caraunus) est un anthroponyme d'origine gauloise. Variante : .

Personnalités 
Chéron peut désigner :
 Chéron de Pellène, élève de l’Académie de Platon () ;
 Saint Chéron ( -  ?) ou Caraunus ou Ceraunus, apôtre de la Beauce et martyr près de Chartres par la main de brigands ; fêté le 28 mai.

Patronyme 

 Adolphe Chéron (1873-1951), homme politique français ;
 Aimée Chéron (1821-vers 1890), une peintre miniaturiste ;
 André Cheron (1880-1952), acteur américain d'origine française ;
 André Chéron (1695-1766), compositeur et inspecteur d'opéra français ;
 André Chéron (1895-1980), joueur d'échecs français ;
 Bertrand Chéron (1938-), auteur français de roman policier ;
 Claude Jean Chéron de Boismorand (1680-1740), écrivain français ;
 Élisabeth-Sophie Chéron (1648-1711), peintre et écrivain français ;
 Georges Chéron (?-1931), marchand d'art ;
 Henri Chéron (?-1677), peintre et graveur français ;
 Henry Chéron (1867-1936), homme politique français ;
 Jean Cheron (1596-1673), moine carme français de la Réforme de Touraine ;
 Louis Chéron (1660-1725), peintre, premier prix de Rome en 1676 ;
 Louis-Claude Chéron de La Bruyère, (1758-1807), écrivain français ;
 Marcel Cheron (1957-), homme politique belge ;
 Olivier Chéron (1854-), peintre sourd ;
 Pierre Chéron (1914-1999), facteur d’orgue français ;
 Rudy Chéron (1981-), joueur français de rugby à XV ;

Références 

Patronyme normand